Тюховицы — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Пречистенского сельского поселения. Население — 13 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 34 км к северо-востоку от Духовщины, в 11 км восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово. В 49 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района